

Personnalités 

 Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899), facteur d'orgue français
 Jean-Charles Cavaillé (1930-2012), homme politique français
 
Jean-Pierre Cavaillé (1743-1809), facteur d'orgues français
Jean-Pierre Cavaillé (né en 1959), historien français
 Marcel Cavaillé (1927-2013), homme politique français
 Pierre-Paul Cavaillé (1825-1877), peintre français

Voir aussi 

 Concours Cavaillé